, une communauté du comté de Graves, dans le Kentucky.
 , une communauté de la paroisse de Calcasieu, en Louisiane.
 Bell City, une ville du comté de Stoddard, dans le Missouri.